Heriot bezeichnet 
 C. D. Heriot (1905–1972), Englischsprachiger Autor von Gruselgeschichten
 George Heriot (1563–1624), Goldschmied in Edinburgh/Schottland
 Heriot (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Heriot (Schottland), Ort in Schottland

Hériot bezeichnet
 Pierre Bernard Francois Hériot (1768–1833), französischer Buchdrucker in Koblenz

Siehe auch:
 Hériot
 Herriot
 Herriott